Chiesa di San Timoteo a Benetutti
 Chiesa di San Timoteo a Ploaghe
 Chiesa di San Timoteo a Roma

Pagine correlate 
 San Timoteo